Amstel kan syfta på:

 Amstel – en flod i Nederländerna
 Amstel Hotel – ett femstjärnigt lyxhotell i Amsterdam
 Amstel (öl) – ett nederländskt öl från Amstelbryggeriet
 Amstel Gold Race –  ett professionellt tävlingslopp för herrar på cykel